
Molekulska formula -{C13H17N3O}- se može odnositi na:

 AL-38022A
 Aminofenazon